Piotr Małachowski (XVII wiek) – starosta stanisławowski
 Piotr Małachowski (1730–1799) – wojewoda krakowski
 Piotr Małachowski (ur. 1983) – lekkoatleta, dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem